Al Feldstein, propr. Albert Bernard Feldstein (1925-2014) – scrittore, fumettista e pittore statunitense
 Beanie Feldstein, propr. Elizabeth Greer Feldstein (1993) – attrice statunitense
 Jonah Hill Feldstein (1983) – attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Martin Feldstein (1939-2019) – economista statunitense